Das arabische Wort Hafiz (auch Hafez, Hafis, Hafid) bezeichnet

 eine Person, die den Koran auswendig kennt, siehe Hafiz
 den Fatimiden-Herrscher al-Hafiz (1130–1149), 
 den persischen Dichter Schams od-Dīn Hafis Mohammed-e Schirāzī (um 1320 bis etwa 1389),
 den Großwesir Hafiz (Istanbul/Konstantinopel um 1631) unter Sultan Murad IV. (1623–1640)

Als Vorname erscheint der Name bei:
 Hafiz-i Abru (gestorben 1430), persischer Historiker
Hafiz Pascha (gestorben um 1840), General des Osmanischen Reiches unter Sultan Mahmud II. (1808 bis 1839). Hafiz kommandierte die am Euphrat konzentrierten Truppen und marschierte auf Mahmuds Befehl in Syrien ein, wo er von Ibrahim Pascha geschlagen wurde
 Hafiz al-Assad (1930–2000), langjähriger Präsident von Syrien
 Reda Mahmoud Hafez Mohammed (1952–2013), ägyptischer Berufssoldat
 Hafez Modirzadeh (* 1962), US-amerikanischer Musiker, Musikwissenschaftler und Hochschullehrer

Bei den folgenden Namen erscheint Hafiz als Nachname:
 Abdel Halim Hafez, ägyptischer Sänger
 Abdul Hafiz (* 1995), indonesischer Speerwerfer
 Al-Habib Omar bin Mohammed bin Salim bin Hafiz (* 1963), jemenitischer Dekan des Dar al Mustafa für Islamische Studien in Tarim, Jemen
 Amin al-Hafiz (1921–2009), syrischer Politiker
 Amin al-Hafez (1926–2009), libanesischer General und Politiker (Baath-Partei)
 Elektro Hafız, ein türkischer Musiker, Sänger und Komponist
 Farid Hafez (* 1981), österreichischer Politikwissenschafter
 Kai Hafez (* 1964), deutscher Kommunikationswissenschaftler und Hochschullehrer
 Karim Hafez (* 1996), ägyptischer Fußballspieler 
 Mohamed Abdel Hafiz (* 1939), ägyptischer Wasserballspieler
 Mohamed Essam Hafiz (* 1976), ägyptischer Squashspieler
 Sami Hafez Enan (* 1948), ägyptischer Berufssoldat
 Sheikh Khalid Hafiz (1938–1999), Imam